Slim Shady (traducido de Slim Shade a sombra misteriosa o el flaco sombrío) es el término creado por el rapero Eminem, que puede referirse a:

The Slim Shady LP, segundo álbum de estudio de Eminem de 1999.
The Slim Shady EP, demo de Eminem de 1997.
"The Real Slim Shady", canción de Eminem de 2000.
Music to Be Murdered By y Music to Be Murdered By: Side B, undécimo álbum de Eminem de 2020.